Drabant kan avse:
 Drabant (livvakt) – medlem av en furstlig persons livvakt
 Drabant (ost) – svensk ost
 Drabant (astronomi) – en måne eller naturlig satellit
 Drabantvakt – en paradstyrka inom det svenska Livgardet
 Kunglig Majestäts drabanter – en vaktstyrka för kungen av Sveriges personliga skydd och även ett stridande kavalleriförband

Se även 
 Trabant – ett östtyskt bilmärke